

Codici 
 WAO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wabo (Papua Nuova Guinea)

Altro 
 Wao  – municipalità delle Filippine nella Provincia di Lanao del Sur
 Wao – stato principesco del subcontinente indiano